Agripina ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Agripina Bay, Bucht in Alaska
 Agripina River, Fluss in Alaska

Siehe auch:
 Agrippina (Begriffsklärung)